Добровільська сільська рада — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Добровільська сільська рада — Харківська область, Близнюківський район